Flavius est un nomen romain qui signifie « blond » en latin et qui peut se référer à :

Gens romaine 
 Flavii, ou gens Flavia, nom d'une famille plébéienne de Rome, de laquelle étaient issus les empereurs Vespasien, Titus et Domitien ;

Saint des Églises chrétiennes 
 Flavius de Nicomédie († vers 300), évêque de Nicomédie en Bithynie, martyr avec ses quatre frères sous Dioclétien ; saint des Églises chrétiennes, célébré le 7 mai.
 Flavius († 1936), ou Atila Argüezo Gonzalez, à Val di Moro, avec Sébastien Calvo Martinez, Pierre Cunill Padros, Joseph Pavon Bueno, Nicaise Sierra Ucar, Venceslas Claris Vilaregut, Grégoire Chirivas Lacambra, à Barbastro, Antoine Perulles Estivill  à Marsa, Victoire Diez y Bustos de Molina à Hornachuelos, religieux et laïcs, bienheureux martyrs  de la guerre civile espagnole ; célébrés le 12 août.

Biologie 
 Flavius est un genre d'insecte hétéroptères (punaises) de la famille des Coreidae.

Références